Апатеу () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Апатеу () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Апатеу.
 Апатеу () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Ножорід.
 Апатеу () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Кулчу.